Der Kongsvinger IL (deutsch: „Kongsvinger Sportverein“) ist ein norwegischer Fußballverein aus Kongsvinger und wurde am 31. Januar 1892 gegründet. Der Klub trägt seine Heimspiele im 5.824 Zuschauer fassenden Gjemselund-Stadion aus.

Zurzeit (Saison 2022) spielt der Verein in der zweithöchsten Spielklasse im norwegischen Fußball. Zwischen 1983 und 1999 spielte er ununterbrochen in der ersten Liga. 2016 erreichte man das Finale im Pokalwettbewerb.

Größte Erfolge

National 
 Tippeligaen/Eliteserien: Vizemeister 1992; Dritter 1986 und 1987
 1. Division: Meister 1982
 2. divisjon: Meister 2003
 Pokalwettbewerb: Finale 2016, Halbfinale 1983, 1990, 1992 und 1996

International 
Erreichen der 2. Runde im UEFA-Pokal 1993/94

Europapokalbilanz

Platzierungen

Vereinsrekorde 
 Meiste Spiele: Øyvind Tomteberget (ungefähr 660)
 Meiste Ligatore: Cato Holtet, 46
 Höchster Sieg: 6:0 gegen IK Start (Heimspiel) 1995, SK Jerv 1919 (H) 1989 und Fyllingen (H) 1993
 Höchste Niederlage: 0:8 gegen Tromsø (Auswärts) 1995 und Strømsgodset (A) 1997
 Serie ohne Niederlage: 38 (2003–2004 – norwegischer Rekord zusammen mit Rosenborg Trondheim)

Spieler 
   (199?–2008) Jugend, (2008–2011) Spieler

Höchste Zuschauerzahlen 
 10.213, KIL – Juventus 1993 (Ullevaal-Stadion in Oslo)
 6.794, KIL – Vålerenga 1983 (Gjemselund-Stadion)

Weblinks 

 Offizielle Seite von Kongsvinger IL
 Stadionfoto vom Gjemselund-Stadion

Norwegischer Fußballverein
 
Gegründet 1892